Hog Island kan syfta på följande platser

Australien 

 Hog Island (ö i Australien), Tasmanien,

Bahamas 

 Paradise Island, ö,

Falklandsöarna 

 Long Island (ö i Falklandsöarna), 
 Hog Island (ö i Falklandsöarna), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar